Jean Piguet ist der Name folgender Personen:

* Jean Piguet (Violinist), Schweizer Violinist und Musikpädagoge 

 Jean-Louis Piguet (1944–2015), Schweizer Maler